A 29ª edição da Vuelta decorreu entre 23 de abril a 12 de Maio de 1974 entre as localidades de Almería e San Sebastián. A corrida foi composta por 19 etapas, num total de mais de 2987 km, com uma média de 34,420 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1974
1974 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1974